Fogar ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Fogar (1941–2005), italienischer Abenteurer
 Luigi Fogar (1882–1971), Bischof